Rimasuchus — вимерлий рід крокодилів з міоцену Єгипту та, можливо, Лівії. Наразі відомий лише один вид — Rimasuchus lloydi. Раніше вважалося, що це вид Crocodylus, але тепер вважається більш близьким до сучасних африканських карликових крокодилів (Osteolaemus).

Примітки 

Роди плазунів
Крокодилові